Bog kan syfta på:

 Bog (nautisk term) – en term inom sjöfart, båtens färdriktning i förhållande till vindens riktning 
  Bog (styckning) – främre delen av ett fyrfota djurs slaktkropp